Kocatepe peut désigner :

Toponymes

Kocatepe : l'un des 124 quartiers du district de Çankaya à Ankara ;
 Kocatepe : l'un des 11 quartiers du district de Bayrampaşa à Istanbul ;
 Kocatepe : un village du district de Derik dans la province de Mardin ;
 Kocatepe : un village du district de Rize dans la province de Rize ;
 Kocatepe : un village du district de Pülümür dans la province de Tunceli ;
 Kocatepe : une station de la ligne M1 du métro d'Istanbul.

Patronyme 
 Ali Kocatepe (né en 1947) : musicien et commentateur sportif turc.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme